ВКВС — аббревиатура из кириллических букв, которая может означать:
 Военная коллегия Верховного Суда Российской Федерации
 Военная коллегия Верховного суда СССР
 Военная коллегия Верховного суда Украины
 Военная коллегия Верховного суда Республики Беларусь
 Военная коллегия Верховного суда Республики Узбекистан
 Военная Коллегия Верховного Суда Республики Таджикистан